James Woods (acteur) (1947), Amerikaans acteur
 James Woods (freestyleskiër) (1992), Brits freestyleskiër